Гассетт — ірландське прізвище.
Відомі носії прізвища
 Бадді Гассетт — американський бейсболіст.
 Біллі Гассетт — американський баскетболіст.
 Бетсі Гассетт — новозеландська футболістка.
 Френсіс Гассетт — австралійський генерал.
 Ґевін Гассетт — канадський веслувальник.
 Джо Гассетт — американський баскетболіст.
 Джон Гассетт — ірландський політик.
 Кевін Гассетт — американський економіст, голова Ради економічних консультантів.
 Ліам Гассетт — ірландський футболіст.
 Ліндсей Гассетт — австралійський крикетист.
 Мерилін Гассетт — американська акторка.
 Метт Гассетт — ірландський керлінґіст.